Fitzpatrick kan som auktorsförkortning betyda:

 Harry Morton Fitzpatrick
 John W. Fitzpatrick

Robotskapade auktorsförkortningar